Макс Грюнберг:
 Грюнберг, Макс (музыкант) (1852—1940) — немецкий скрипач и музыкальный педагог.
 Грюнберг, Макс (актёр) (1876—1943) — немецкий актёр.